Пуерто Амариљо има више значења:

 Пуерто Амариљо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Амариљо (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Амариљо (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Амариљо (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику